Cardano puede referirse a:
 Cardano (plataforma de cadena de bloques).

 Cardano o Ada, moneda nativa de la plataforma Cardano.
 Cardano al Campo, localidad y comuna italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.
 Gerolamo Cardano, médico, además de un matemático italiano del Renacimiento, astrólogo y un estudioso del azar.